Hohe Heide bezeichnet:

 den zentralen Höhenzug und Naturraum der Lüneburger Heide, siehe Hohe Heide
 ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, siehe Hohe Heide (Naturschutzgebiet)
 einen Bergrücken im Fichtelgebirge, siehe Hohe Heide (Fichtelgebirge)
 einen Berg im Fichtelgebirge, siehe Hohe Heide (Berg)
 einen Berg im  Altvatergebirge, siehe Vysoká hole, Tschechien
 einen interkommunalen Zusammenschluss in Deutschland, siehe Leader-Region Hohe Heide

Siehe auch:
 Hochheid
 Hochheide
 Hohenheida
 Hohenheide
 Höher Heide
 Hoheit